Der Nissan Qashqai (in Japan Nissan Dualis) ist ein Kompakt-SUV des japanischen Automobilherstellers Nissan. Der Name spielt auf das im Iran ansässige Nomadenvolk der Kaschgai an.

Der Qashqai wird für Europa bei Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. in Washington hergestellt und war 2017 das meistproduzierte Fahrzeug Großbritanniens.

Qashqai (J10, 2006–2013) 

Das am 6. September 2006 auf dem Pariser Automobilsalon präsentierte Serienfahrzeug kam am 24. Februar 2007 in Deutschland auf den Markt und ist im Modellprogramm zwischen dem Nissan Tiida und dem Nissan X-Trail positioniert. Das Serienmodell ging aus der gleichnamigen Studie hervor, die im März 2004 auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt wurde.

Der Wagen ist das erste Serienmodell, das im 2003 neu eröffneten Nissan Design Center Europe in London entworfen wurde. Die Endmontage des Qashqai findet im britischen Nissan-Werk statt; die Technik stammt aus dem Entwicklungszentrum in Cranfield.

Ausstattungsvarianten 
Der Nissan Qashqai ist in vier Versionen erhältlich: als Basisversion in der Visia-Ausstattung, in der mittleren Acenta-Version, in der gehobenen I-Way-Version und in der Topversion Tekna. Serienmäßig verfügen alle Versionen über eine Klimaanlage bzw. Klimaautomatik, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektrische Fensterheber und ein CD-Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Die Sicherheitsausstattung umfasst sechs Airbags, Nebelscheinwerfer, ABS, ESP, HFC (hydraulic fading control/ hydraulischer Ausgleich des Bremsfadings), EBD und CBC. Gegen Aufpreis oder in den höherwertigen Versionen sind zudem Extras wie Ledersitze, 17-Zoll-Leichtmetallräder, Xenonscheinwerfer, Panoramaglasdach, CD-Wechsler oder ein Navigationssystem mit Rückfahrkamera bzw. ab Januar 2012 mit Around-View-Monitor (AVM) erhältlich.

Seit Anfang 2013 ist die I-Way-Version nicht mehr verfügbar; sie wurde durch die Ausstattungsvariante 360 ersetzt. Bei dieser leicht verteuerten Ausstattungsvariante wird das bisherige I-Way-Paket um einen aufgewerteten Innenraum mit bisherigen Tekna-Elementen ergänzt (unter anderem Sitze mit teilweisem Lederbezug, Lederapplikationen an den Innseiten der Türen). Zudem ist bei der 360-Version nun zum ersten Mal weiß-metallic als Farboption verfügbar.

Qashqai+2 
Im Oktober 2008 begann der Verkauf einer um 21 Zentimeter auf 453 cm verlängerten Version Qashqai+2.  Sie hat drei Sitzreihen; die beiden Sitze in der dritten Reihe sind
im Fahrzeugboden versenkbar. Der Radstand wuchs um 13 Zentimeter; der Qashqai+2 ist vier Zentimeter höher als der Qashqai.

Äußerlich ist der Qashqai+2 an der Dachreling, größeren dritten Seitenfenstern, neu geformten Türen und einer veränderten Dachlinie sowie einem neuen Kühlergrill, einem größeren Heckfenster und einem modifizierten Stoßfänger zu erkennen. Im Innenraum ist die zweite Sitzreihe dreifach geteilt umklappbar und die Lehnen lassen sich in neun verschiedenen Positionen arretieren. Das Kofferraumvolumen bei versenkter dritter Sitzreihe beträgt 500 Liter und damit 90 mehr als beim normalen Qashqai.

Von diesem werden die vier Motorisierungen und drei Ausstattungslinien übernommen. Auch das Panoramaglasdach ist in der verlängerten Version erhältlich.

Technik 
Lieferbar ist der SUV mit Multilenker-Einzelradaufhängung entweder mit Front- (2WD) oder Allradantrieb (All-Mode 4x4), zur Auswahl stehen vier Motorisierungen:

Motoren und Getriebe 
Ottomotoren:
 1,6 l R4 mit 1598 cm³ Hubraum und 84 kW (114 PS), 156 Nm Drehmoment bei 4400/min; 02/2007–07/2010
 1,6 l R4 mit 1598 cm³ Hubraum und 86 kW (117 PS), 158 Nm Drehmoment bei 4000/min; 07/2010–11/2013
 2,0 l R4 mit 1997 cm³ Hubraum und 104 kW (141 PS), 196 Nm Drehmoment bei 4800/min; 02/2007–11/2013

Das 1,6-l-Modell hat Frontantrieb und ein Fünfgang-Schaltgetriebe. Den 2,0-l-Motor gibt es mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem CVT-M6-Automatikgetriebe wahlweise mit Front- oder mit Allradantrieb. Der Kraftstoffverbrauch wurde mit 6,7 bis 8,4 l/100 km angegeben und die CO2-Emissionen mit 159–199 g/km.

Dieselmotoren dCi (Common-Rail):
 1,5 l R4 mit 1461 cm³ Hubraum und 76 kW (103 PS), 240 Nm Drehmoment bei 2000/min; 7/2008–7/2010
 1,5 l R4 mit 1461 cm³ Hubraum und 78 kW (106 PS), 240 Nm Drehmoment bei 2000/min; 2/2007–7/2010
 1,5 l R4 mit 1461 cm³ Hubraum und 81 kW (110 PS), 240 Nm Drehmoment bei 1750/min; 3/2010–11/2013
 1,6 l R4 mit 1598 cm³ Hubraum und 96 kW (130 PS), 320 Nm Drehmoment bei 1750/min; 9/2011–11/2013
 2,0 l R4 mit 1994 cm³ Hubraum und 110 kW (150 PS), 320 Nm Drehmoment bei 2000/min; 2/2007–11/2013

Den 1,5 dCi gibt es mit Frontantrieb und einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Mit dem optionalen Dieselpartikelfilter sinkt die Leistung auf 76 kW. Der größere Diesel ist mit Allradantrieb sowie wahlweise mit Automatik- oder Schaltgetriebe und serienmäßigem Partikelfilter erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 5,2–7,8 l/100 km und die CO2-Emissionen belaufen sich auf 139–208 g/km.

Getriebe:
 Fünfgang-Schaltgetriebe (nur 1,6)
 Sechsgang-Schaltgetriebe
 Sechsstufen-Automatikgetriebe (nur 2,0 dCi)
 stufenloses CVT-Getriebe (2,0, in manchen Ländern auch 1,6)

Sicherheit 
Mit 36,8 von 37 möglichen Punkten erreichte der Qashqai das beste Ergebnis beim Insassenschutz in über zehn Jahren EuroNCAP-Crashtest-Geschichte. Der Fußgängerschutz wurde mit zwei von vier Sternen bewertet.

Im Sommer 2011 wurden weltweit rund 12.000 Fahrzeuge (Bauzeitraum 27. August 2010 bis 18. Februar 2011) wegen Bremsenproblemen zurückgerufen.

Modellpflege 
Im Frühjahr 2010 erhielten die Modelle Qashqai und Qashqai+2 ein Facelift. Dabei wurde die Optik an der Front sowie am Heck der damals aktuellen Designlinie von Nissan angepasst.

Im November 2013 wurde die Produktion analog zur Vorstellung der zweiten Generation beendet.

Im Januar 2015 brachte Venucia mit dem T70 einen SUV auf Basis der ersten Qashqai-Generation auf den chinesischen Markt.

Technische Daten

Qashqai (J11, 2013–2021) 

Die zweite Generation des Nissan Qashqai wurde im November 2013 in London vorgestellt. Die Markteinführung in Deutschland erfolgte am 15. Februar 2014. Er wird ebenfalls im britischen Werk der Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. bei Washington produziert.

Ausstattungsvarianten 
Den Qashqai gibt es in folgenden Varianten:
 Visia (Basisausstattung, siehe unten)
 Acenta: (zusätzlich zu Visia: 17"-Alufelgen, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Beifahrersitz höhenverstellbar, Notbrems-Assistent, Spurhalte-Assistent, Verkehrszeichenerkennung, Fahrlichtautomatik, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaautomatik, Lederlenkrad, Nebelscheinwerfer, Regensensor, sechs Lautsprecher)
 N-Connecta (360°) (zusätzlich zu Acenta: 18"-Alufelgen, Motorstartknopf, Navigationssystem, verdunkelte Scheiben ab B-Säule, vier Kameras) 
 N-Vision (zusätzlich zu N-Connecta: Leder-Alcantara-Sitze, Fahrersitz elektrisch einstellbar)
 Tekna (zusätzlich zu N-Vision: 19"-Alufelgen, Ledersitze, LED-Scheinwerfer)

Serienausstattung bei Variante Visia
 16"-Stahlfelgen mit Radzierblenden
 Airbags: Fahrer-, Beifahrer- (abschaltbar), Seiten- und Kopfairbags
 ABS, ESP
 Aktive Spurkontrolle, aktive Fahrwerksregelung
 Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar in Wagenfarbe mit integriertem Blinklicht
 Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefone
 Elektronische Parkbremse
 Fahrerinformationssystem mit 5" Farbdisplay
 Fahrersitz höhenverstellbar
 Fensterheber elektrisch vorne und hinten
 Fensterscheiben mit Chrom eingefasst
 Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer
 ISOFIX-Befestigungspunkte äußere hintere Plätze
 Klimaanlage, manuell
 LED-Tagfahrlicht
 Lenkradfernbedienung
 Lenksäule höhen- und längsverstellbar
 Mittelarmlehne vorne
 Radio-CD-Kombination mit Bluetooth, AUX-/USB-Eingang und vier Lautsprecher
 Reifendruck-Kontrollsystem
 Reifenreparatur-Set
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
 Stopp-/Start-System
 Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Außenlackierungen 
Neben den beiden Uni-Lackierungen gibt es einige Metallic-Lackierungen.

Modellpflege 
Auf dem Genfer Auto-Salon im März 2017 präsentierte Nissan ein Facelift des Qashqai.

Technische Daten

Rogue Sport (seit 2017) 
Auf der North American International Auto Show im Januar 2017 in Detroit wurde mit dem Nissan Rogue Sport eine zum Qashqai baugleiche Variante des Fahrzeugs vorgestellt. Sie wird in den Vereinigten Staaten seit Frühjahr 2017 verkauft. Gebaut wird der Rogue Sport in Japan, angetrieben wird er von einem  starken Zweiliter-Ottomotor.

Qashqai (J12, seit 2021) 

Ursprünglich sollte ein neuer Qashqai im Oktober 2020 in den Handel kommen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde das Modell aber erst im Februar 2021 präsentiert. Kurz darauf begann der Verkauf des limitierten Sondermodells Premiere Edition. In den Handel kam der neue Qashqai im Sommer 2021.

Das Fahrzeug baut fortan auf der Renault-Nissan CMF-C-Plattform-Plattform auf, die auch der Austral von Renault nutzt.

Einen ersten Ausblick auf die dritte Generation präsentierte Nissan bereits auf dem Genfer Auto-Salon im März 2019 mit dem Konzeptfahrzeug iMq-Concept.

Sicherheit 
Im Herbst 2021 wurde die dritte Generation des Qashqai vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Sie erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Angetrieben wurde der Wagen zunächst von einem 1,3-Liter-Ottomotor mit 103 kW (140 PS) oder 116 kW (158 PS). Er wird von einem 12-Volt-Mild-Hybrid unterstützt. Später folgte ein serieller Hybrid mit einer maximalen Leistung von 140 kW (190 PS), die ein Elektromotor erzeugt. Ein 1,5-Liter-Ottomotor mit variabler Verdichtung und 115 kW (156 PS) Leistung ergänzt den Antriebsstrang als Generator für einen Akkumulator und den Elektromotor. Ein Dieselantrieb ist nicht mehr erhältlich.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 351.546 Qashqai neu zugelassen worden. Das Kraftfahrt-Bundesamt führte das Fahrzeug 2006 als Van, zwischen 2007 und 2011 als Minivan, 2012 als Geländewagen und seit 2013 als SUV.

Weblinks 

 Offizielle Website 1. Generation
 Offizielle Website 2. Generation

Fußnoten 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell